Anégrée Freese é um clube de futebol da República Centro-Africana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2013-14.

Clubes de futebol da República Centro-Africana